Mytilopsis peut désigner deux genres d'espèces :
 Mytilopsis : un genre de mousses de la famille des Lepidoziaceae ;
 Mytilopsis : un genre de mollusques de la famille des Dreissenidae.